Ива́н Серге́евич Косы́х (11 ноября 1925, Алапаевск — 15 января 2000, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, мастер эпизодических ролей. Заслуженный артист РСФСР (1991).

Биография 
Родился 11 ноября 1925 года в Алапаевске (ныне Свердловская область). Окончил Алапаевскую среднюю школу № 2. В 1942 году поступил в УрГК имени М. П. Мусоргского на факультет народных инструментов по классу баяна.

В марте 1943 года ушёл добровольцем на фронт. Проходил военную службу по охране особо важных объектов на Пермской железной дороге в составе 85-го полка 34-й дивизии войск НКВД.

Демобилизовавшись в мае 1946 года, поступил в Свердловскую школу киноактёра. В 1948 году перевёлся на третий курс актёрского факультета ВГИКа. По его окончании в 1951 году был зачислен в штат Театра-студии киноактёра, где работал до ухода на заслуженный отдых в 1990 году.

Снялся в эпизодических ролях примерно в двухстах фильмах.

Приёмный отец актёра Виктора Косых. Умер 15 января 2000 года. Похоронен на Хованском кладбище (уч. 50а).

Театр

Роли в театре

Фильмография 

  — Сельский врач — Фёдор, жених Дуси
  — Застава в горах — Синицын, ефрейтор, пограничник
  — Верные друзья — парень на барже
  — Командир корабля — матрос
  — Случай с ефрейтором Кочетковым
  — Карнавальная ночь — участник танцевального кружка (в титрах не указан)
  — Добровольцы 
  — Капитанская дочка — палач
  — Друг мой, Колька! — шофёр автобазы
  — Девчата — лесоруб, обедающий в столовой (в титрах не указан)
  — Отец солдата — баянист
 1964 — Пядь земли — старший лейтенант
  — Пакет
  — Двадцать шесть бакинских комиссаров — Яков Давидович Зевин
  — Там, где цветут эдельвейсы — Иван Громобой, старшина, пограничник
  — Весёлые расплюевские дни — Шатала
  — Нет и да
  — Одни
  — Подарок
  — Доктор Вера — эпизод
  — Крепкий орешек
  — Пароль не нужен — ординарец Блюхера
  — Крах
  — Хозяин тайги — сплавщик
  — Мой папа — капитан — сплавщик
  — В лазоревой степи (киноальманах, фильм «Коловерть»)
  — Красная площадь
  — Морской характер
  — Пришёл солдат с фронта
  — С тобой и без тебя
 — — Вечный зов (6 и 12 серии)
  — Ау-у! (киноальманах)
  — Честное волшебное — Булыжник
  — Приключения Нуки
  — Враги
  — Фронт за линией фронта — солдат
  — Соль земли
  — Оазис в огне
  — Коней на переправе не меняют
  — Они были актёрами — Солодчий
  — Фронт в тылу врага — Морозов
  — Нас венчали не в церкви
  — Ворота в небо
  — Приступить к ликвидации — Лобанов
  — У опасной черты — Штейнфул
  — Первая конная
  — Утро обречённого прииска
  — Я тебя помню
  — Наградить (посмертно)
  — В распутицу — учетчик
  — Пусть я умру, Господи — прораб
  — Утоли моя печали — гармонист
  — Враг народа — Бухарин — В. И. Ленин
  — Троцкий — В. И. Ленин
  — Любовь французская и русская — гармонист
  — Я свободен, я ничей
  — Любить по-русски 2
  — Вор — пассажир, играющий на баяне

Ссылки 
 RUSKИНО.ru
 Сайт А. Тремасова

Выпускники ВГИКа
Похороненные на Хованском кладбище